Сибирь (построен как И. Сталин) — первый линейный ледокол построенный в СССР. Головной корабль проекта 51 в серии из четырёх ледоколов.

История 

Проект № 51, разработка петроградского «Судопроекта», руководитель К. И. Боханевич. В качестве прототипа использован хорошо зарекомендовавший себя ледокол «Красин». Проект использовал проверенные решения и учитывал накопленный при эксплуатации «Красина» опыт.
Паровые машины строились по британским чертежам, котлы — угольные. «И. Сталин» — головной корабль в серии. Следующими кораблями серии были «В. Молотов» («Адмирал Макаров»), тоже ленинградской постройки, затем «Л. Каганович» («Адмирал Лазарев») и «О. Шмидт» («А. Микоян») николаевской постройки.

Назван в честь советского государственного деятеля — И. В. Сталина. Вышел в свой первый рейс 23 августа 1938 года под командованием И. П. Воронина.

На самой первой странице судового журнала № 1 была сделана запись:
23 августа 1938 года в 7.00 построенный на отечественном заводе ледокол «Сталин» принят от представителей верфи и вступил в ведение ГУСМП под командованием капитана дальнего плавания В. И. Воронина, о чём составлен генеральный приемо-сдаточный акт. В 8.00 поднят кормовой флаг СССР и объявлены морские вахты.
В 1939—1940 гг. капитаном ледокола был Белоусов М. П., совершивший за одну навигацию два сквозных рейса по Северному морскому пути.

Впервые подробно о флагмане Арктического флота ледоколе «И.Сталин» было написано в журнале «Техника — молодёжи» № 5 за 1939 год.

19 марта 1940 года награждён орденом Ленина (номер 6015).

В годы Великой Отечественной войны ледокол был под командованием капитана советского ледокольного флота Воронина В. И..

В начале 1942 года во время налета немецкой авиации «И. Сталин» получил повреждения и был направлен на ремонт в Сиэтл (США). 
В 1943 году ледокол работал в Охотском море на проводке судов, следующих из американского Портленда с грузами ленд-лиза, а также в Восточном секторе Арктики.

В 1954 году ледокол был передан Владивостокскому морскому арктическому пароходству и поставлен на продлившийся 5 лет ремонт. 25 декабря 1958 года переименован в «Сибирь». Занимался обеспечением регулярного судоходства
в дальневосточных морях и Восточном секторе Арктики вплоть до 1971 года, когда был передан в Сахалинское геологоразведочное управление. . В ноябре 1973 года ледокол был списан из действующего флота, а затем продан на слом в Гонконг.

Капитаны 
 1938—1939 — Воронин Владимир Иванович
 1939 — Макаров, Борис Николаевич (дублёр капитана)
 1939—1940 — Белоусов Михаил Прокофьевич
 194?—хххх — Воронин Владимир Иванович
 19хх-1942 — Пономарев Павел Акимович
 24 сентября 1942 — июль 1943 — Готский Михаил Владимирович
 1947—1952 — Воронин Владимир Иванович
 1952—19хх — Вавилов Евгений Анисимович
 19хх—хххх — Готский Михаил Владимирович
 196х—хххх — Драницын Герман Васильевич
 1972—1973 — Макаровский Анатолий Павлович

См. также 
 В. Молотов — однотипный ледокол
 Сибирь (атомный ледокол)

Примечания

Ссылки 
 «Иосиф Сталин» / «Сибирь», линейный ледокол — polarpost.ru/forum

Корабли и суда Балтийского завода
Ледоколы СССР
Суда по алфавиту
Ледоколы проекта 51 «Сталин»
Объекты, названные в честь Иосифа Сталина